Кои но Такинобори Рю — боевое искусство.
 Кои — порода карпов.
 Код обмена информацией — семейство кириллических кодировок КОИ-7 и КОИ-8.

См. также 
 Кои